Mali giganci (ang. Bigfoot Presents: Meteor and the Mighty Monster Trucks, 2006–2008) – amerykańsko–kanadyjski serial animowany stworzony przez Davida Snydera i Billa Grossa. Wyprodukowany przez Endgame Entertainment, Bigfoot, CCI Entertainment, Big Bang Digital Studios, Story City Arts Society i Discovery Kids.

Premiera serialu miała miejsce 23 września 2006 roku na amerykańskim kanale Discovery Kids i był emitowany do 27 października 2007 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 5 listopada 2013 roku w TV Puls 2. Serial był także emitowany w TV Trwam pod nazwą Przygody Monster Trucków.

Fabuła 
Serial opowiada o losach grupy przyjaciół, którzy uczą się w szkole dla młodych Monster Trucków w Demolkowie. Szlifują tam oni swoje umiejętności na torach wyścigowych, a także zdobywają doświadczenie w miażdżeniu i zgniataniu. Razem przeżywają niesamowite przygody.

Wersja polska 
Udźwiękowienie: na zlecenie SDT Film – STUDIO SONIDOReżyseria i kierownictwo produkcji: Tomasz NiezgodaWystąpili:
 Monika Pikuła
 Anna Apostolakis
 Joanna Pach
 Olga Szomańska
 Monika Janeczek
 Joanna Jabłczyńska
 Piotr Warszawski
 Jarosław Boberek
 Mieczysław Morański
 Adam Szyszkowski
i inni

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Programy telewizji Discovery Kids